Osoby o nazwisku Onufrowicz:
 Wladislaus Onufrowicz (1854–1900), szwajcarski lekarz polskiego pochodzenia
 Bronislaw Onuf-Onufrowicz (1863–1928), szwajcarsko-amerykański neurolog polskiego pochodzenia
 Cezar Onufrowicz (1864–1929), polski lekarz psychiatra
 Maria Zofia Onufrowicz-Płoska (1862–1922), działaczka ruchu socjalistycznego w Galicji, żona Edmunda Płoskiego (1859–1942)
 Bolesław Onufrowicz (1860–1913), działacz ruchu proletariackiego
 Adam Onufrowicz (1856–1914), polski inżynier górnictwa
 Janusz Onufrowicz, polski aktor

Onufrowicz jest też patronimikiem od imienia Onufry. Niektóre noszące je osoby:
 Paweł Onufrowicz Nechwedowicz
 Mikołaj Onufrowicz Suchozanet (1794–1871)

Polskie nazwiska